Ashley Cooper kan syfta på bland andra:

* Ashley Cooper (1936–2020), australisk tennisspelare
 Ashley Cooper (1980–2008), australisk racerförare

Se även 
 Anthony Ashley Cooper